Wicked Nature est le sixième album studio du groupe de garage rock australien The Vines sorti le  sur le label Wicked Nature Music.

Liste des chansons

Références 

Album de The Vines
Album de rock australien
Album musical sorti en 2014